Exu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Exu (ort), Pernambuco, 
 Exu (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar